Бори́с Алексе́евич Сосно́вский (род. 17 мая 1941) — советский учёный-психолог, педагог.

Специалист в области общей и педагогической психологии, психологии личности, психологии труда и инженерной психологии. Автор классических учебников: «Лабораторный практикум по общей психологии», «Психология: Учебник для педагогических вузов», "Психология руководителя: потребностно-смысловые аспекты". Соавтор-разработчик теста-опросника Орлова-Сосновского для измерения мотивационно-смысловых образований личности. Создатель базовой психологической модели структуры личности и потребностно-смыслового подхода к изучению психики.

Доктор психологических наук (1992, докторская диссертация по мотивации и смыслообразованию), профессор (1993), эксперт Российского фонда фундаментальных исследований и Российского научного фонда. Автор более 300 публикаций. Под руководством Б. А. Сосновского защищено 24 кандидатских и 3 докторских диссертации по психологии.

Биография и профессиональная деятельность 
Коренной москвич. После окончания срочной воинской службы на Балтийском Флоте (корабль аварийно-спасательной службы), окончил с отличием факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.
Работал в аппарате управления Министерства судостроительной промышленности СССР. Далее в течение пяти лет руководил группой инженерной психологии Центрального морского научно-исследовательского института «Агат» того же министерства, принимая участие в проектировании и создании ряда автоматизированных систем управления для нужд кораблей Военно-морского флота.

С 1973 г. занимается преподавательской деятельностью в вузах Москвы (от старшего преподавателя до заведующего кафедрой, профессора).

В 1982-84 гг. по командировке Министерства просвещения СССР работал в Афганистане, участвуя в создании и организации работы Кабульского пединститута.

В 1987—2006 гг. работал в Московском педагогическом государственном университете — головной вуз отрасли, где в течение 15-ти лет заведовал общеуниверситетской кафедрой психологии. Являлся председателем Учебно-методического совета по психологии, членом Президиума Учебно-методического объединения педагогических учебных заведений, держателем научных грантов по педагогической психологии Министерства образования РФ, разработчиком Государственных образовательных стандартов по психологии. Являлся организатором и директором НИИ дидактики и психологии высшего образования при МПГУ, руководя разработкой многих исследовательских и издательских проектов Министерства образования и науки РФ и Российской академии образования. Был членом экспертного совета по психологии Российского государственного научного фонда (РГНФ), членом ряда научных и координационных советов по психологии, диссертационных советов. В течение 10 лет — заместитель председателя докторского Диссертационного совета по психологии при МПГУ, член Экспертного совета ВАК РФ по психологии и педагогике.

В 2006—2019 гг. проживал в Алтайском крае и работал в Алтайском государственном техническом университете им. И. И. Ползунова заведующим кафедрой «коммуникативных, социокультурных и образовательных технологий».

С 2019 г. проживает и работает в г. Екатеринбурге. Профессор кафедры «Экономики труда и управления персоналом» Уральского государственного экономического университета.

Семья 
Женат, воспитывает сына и дочь.

Награды 
 медаль «В память 850-летия Москвы» (1997),
 медаль К. Д. Ушинского (2006).

Основные публикации 

 «Лабораторный практикум по общей психологии», М., Просвещение, 1979
 «Общая психология» (на языке дари), М., Прогресс, 1987
 «Психология человека в условиях социальной нестабильности», М., 1994
 «Психологические аспекты социальной нестабильности», М., 1995
 «О психологии ученого и педагога современной России», М., 1996
 «Мотив и смысл», М., Прометей, 1993
 Психология: Учебник для педагогических вузов. Под ред. Б. А. Сосновского, М., Юрайт, 2005, 2019
 Психология: Учебник для педагогических вузов. Под ред. Б. А. Сосновского, М., Высшее образование, 2008, 2009, 2013, 2014
 Общая психология: учебник для академического бакалавриата /Б. А. Сосновский, О. Н. Молчанова, Э. Д. Телегина;под ред. Б.А.Сосновского.- 3-е изд.перераб.и доп.-М., Юрайт, 2020
 Социальная психология: учебное пособие для академического бакалавриата / Б.А.Сосновский, Ф.Г.Асадуллина; под ред. Б.А.Сосновского. М.: Юрайт, 2020
 Возрастная и педагогическая психология: учебник для академического бакалавриата /Б.А.Сосновский, О.В.Калинова, О.Н.Молчанова, А.К.Маркова, Э.Д,Телегина; под ред. Б.А.Сосновского, М., Юрайт, 2019
 Психология руководителя: потребностно-смысловые аспекты. Учебник для вузов. /Б.А.Сосновский, Е.А.Лебедева. М., Юрайт, 2021

Примечания

Литература 
 Сонин В. А. Словарь персоналий. Психология от А до Я./Сосновский Борис Алексеевич, М.,МПСИ, 1997
 Сосновский Б. А. «Мотив и смысл», М., Прометей, 1993
 Наши юбиляры: Борис Алексеевич Сосновский / Психологический журнал. 2001. Том 22. № 5.
Борису Алексеевичу Сосновскому - 80 лет // Психологический журнал. 2021. Т. 42. №3.

Ссылки 
 Страница на сайте «Психологической газеты»

Психологи по алфавиту
Психологи СССР
Психологи России
Доктора психологических наук
Выпускники факультета психологии МГУ
Преподаватели МПГУ
Преподаватели Алтайского технического университета
Преподаватели Уральского экономического университета
Авторы учебников психологии
Награждённые медалью «В память 850-летия Москвы»
Награждённые медалью К. Д. Ушинского